Glomeridellidae är en familj av mångfotingar. Glomeridellidae ingår i ordningen klotdubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Glomeridellidae 17 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klotdubbelfotingar
Glomeridellidae